Петлю́к — украинская фамилия.
 Петлюк, Екатерина Алексеевна (1919—1998) — советский танкист, механик-водитель лёгкого танка Т-60 «Малютка».
 Петлюк, Иосиф Матвеевич (1897—1968) — санитарный инструктор, Герой Советского Союза.
 Петлюк, Татьяна Григорьевна (род. 1982 г.) — украинская бегунья.